Saraj kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Saraj (kommunhuvudort), 
 Saraj (kommun),

Ryssland
 Saraj – ruinfält av Gyllene hordens huvudsäte i Ryssland